Т-30 — обозначение ряда единиц техники.

 Т-30 — советский экспериментальный тяжёлый танк 1929 года. Не вышел из стадии проектов.
 Т-30 — модификация советского лёгкого плавающего танка Т-40, созданная на начальном периоде Великой Отечественной войны и отличавшаяся от базовой модели отсутствием водоходных приспособлений и усиленным вооружением. Построено более 300 экземпляров.
 ЛТЗ Т-30 — колёсный трактор, выпускавшегося на Липецком тракторном заводе с 1960 года и предназначенный, главным образом, для междурядной обработки пропашных культур.

См. также 
 
 30 (число)